Carroll kan syfta på:

 Carroll (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Carroll, New South Wales, ort, Gunnedah,

USA 

 Carroll, Ohio, ort, Fairfield County, 
 Carroll, Iowa, countyhuvudort, Carroll County, 
 Carroll, Maine, ort, Penobscot County, 
 Carroll, Nebraska, ort, Wayne County, 
 Carroll, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Carroll, New York, ort, Chautauqua County,

Se även
Carroll County – flera
Mount Carroll – flera